San Pedro Football Club é um clube de futebol de Belize. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2001/02.

Clubes de futebol de Belize